Christian Charles Emig (né le  à Colmar) est un océanographe biologiste, spécialiste des groupes zoologiques Phoronida et Brachiopoda. Il est aussi l'un des rares spécialistes de l'étage bathyal du domaine profond de la mer Méditerranée. Expert international en océanographie biologique et éditeur de bases de données mondiales.

Biographie 
Christian C. Emig est né en 1941 à Colmar en Alsace. Il étudie à l'Université de Strasbourg, puis à l'Université Aix-Marseille, où il passa son doctorat en océanographie en 1965 et son doctorat d'État es-Sciences en 1972. 

En 1963, il commence à travailler à la  Station marine d'Endoume – Centre d’océanographie de l'Université d'Aix-Marseille où il exerce jusqu’en 2007.
Christian C. Emig commença ses recherches en étudiant les phoronidiens (Phoronida), dont il est l’un des rares spécialistes dans l’histoire de ce groupe. Puis, à partir des années 1970, il s’intéressa aux Brachiopodes (Brachiopoda) à la fois sur les espèces inarticulées actuelles et aussi fossiles, ce qui lui a permis de développer de nombreuses coopérations avec des paléontologues tant français qu’étrangers. Il fit aussi des recherches sur la pente continentale méditerranéenne et dirigea plusieurs dizaines de campagnes océanographiques et des plongées en submersible.

Directeur de recherche au CNRS, il est nommé directeur-adjoint de la Station Marine d'Endoume de 1978 à 1982 (Laboratoire Associé au CNRS 41), puis directeur de la RCP-CNRS 728 (France, Italie, Espagne, Grande-Bretagne) de 1983 à 1989. Chargé de cours à l'Universidad de Valencia (Espagne) de 1985 à 2000, il est profesor de investigacion à l'Université complutense de Madrid en 1990.

Depuis 1995, sous le pseudonyme de Christian de Mittelwihr, il écrit des articles dans des journaux, des périodiques, des page WEB. 
Il conçoit et assure aussi la maintenance de nombreux sites WEB.

Travaux scientifiques et autre 
 Travaux scientifiques
Christian C. Emig compte plus de 300 travaux scientifiques dans des journaux scientifiques internationaux, des livres, des CD, des DVD et des films.

 Emig, C.C. Observations et discussions sur le développement embryonnaire des Phoronida. Z. Morph. Tiere 77, 317–335 (1974). Lire en ligne Emig, C.C.

 Articles divers
 Voir C‑de‑Mittelwihr-Ecologie et Environnement

Références

Liens externes 
 
 site personnel

Naissance en décembre 1941
Naissance à Colmar
Directeur de recherche au CNRS
Océanographe français